Bagalkot kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bagalkot, ort, Karnataka, 
 Bagalkot (distrikt), distrikt, Karnataka, 
 Bagalkot Taluk, underdistrikt, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar